Leto steht für:

 Leto (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Tochter des Titanen Koios
 (68) Leto, Hauptgürtel-Asteroid
 Leto (Film), russischer Musikfilm (2018)
 Leto (Wurzelbohrer), eine Schmetterlingsgattung
 Leto (Rapper), französischer Rapper

Leto ist der Familienname folgender Personen:
 Antonino Leto (1844–1913), italienischer Maler
 Giulio Pomponio Leto (1428–1498), italienischer Humanist, siehe Julius Pomponius Laetus
 Jared Leto (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Marco Leto (1931–2016), italienischer Regisseur
 Sebastián Leto (* 1986), argentinischer Fußballspieler
 Shannon Leto (* 1970), US-amerikanischer Fotograf und Schlagzeuger

LETO steht als Abkürzung für:
 Flughafen Madrid-Torrejón in Spanien (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Ledo
 Lehto
 Letov
 Letow
 Lettow

Abkürzung